ГЭС-2 — название гидроэлектростанций:

Армения 
 Ереванская ГЭС-II — недействующая станция на Арташатском ирригационном канале

Грузия 
 Гуматская ГЭС-2 на реке Риони
 Храми ГЭС-2 на реке Храми
 Перепадная ГЭС-2 — одна из четырёх гидроэлектростанций на реке Эрисцкали

Казахстан 
 Алматинская ГЭС № 2 — часть каскада на реке Большая Алматинка
 Иссыкская ГЭС-2 — часть каскада на реке Иссык
 Каратальская ГЭС-2 — часть каскада на реке Каратал
 Меркенская ГЭС-2 — часть каскада на реке Мерке

Киргизия 
 Камбаратинская ГЭС-2 — строящаяся гидроэлектростанция на реке Нарын
 Аламединская ГЭС-2 — одна из каскада гидроэлектростанций на Большом Чуйском канале

Россия 
 Чирюртская ГЭС-2 на реке Сулак в Дагестане
 Толмачевская ГЭС-2 — одна из трёх станций на реке Толмачёва в Камчатском крае
 Кубанская ГЭС-2 на Большом Ставропольском канале в Карачаево-Черкесии
 Нива ГЭС-2 на реке Нива в Мурманской области
 Серебрянская ГЭС-2 на реке Воронья в Мурманской области

Таджикистан 
 Сангтудинская ГЭС-2 на реке Вахш
 Варзобская ГЭС-2 — одна из трёх станций на реке Варзоб

Другое 
 ГЭС-2 — закрытая тепловая электростанция в Москве, площадка арт-центра фонда современного искусства V-A-C